

Grupa C

Mecze

Hiszpania – Włochy 

Niedziela, 10 czerwca 2012
18:00 – PGE Arena, Gdańsk – Widzów: 38 869

Zawodnik meczu:  Andrés Iniesta

 Sędzia główny: Viktor Kassai (Węgry)
 Asystenci:
 Gábor Erős (Węgry)
 György Ring (Węgry)
 Techniczny:
 William Collum (Szkocja)
 Bramkowi:
 István Vad (Węgry)
 Tamás Bognar (Węgry)

Irlandia – Chorwacja 
Niedziela, 10 czerwca 2012
20:45 – Stadion Miejski, Poznań – Widzów: 39 550

Zawodnik meczu:  Mario Mandžukić

 Sędzia główny: Björn Kuipers (Holandia)
 Asystenci:
 Sander van Roekel (Holandia)
 Erwin Zeinstra (Holandia)
 Techniczny:
 Viktor Shvetsov (Ukraina)
 Bramkowi:
 Pol van Boekel (Holandia)
 Richard Liesveld (Holandia)

Włochy – Chorwacja 

Czwartek, 14 czerwca 2012
18:00 – Stadion Miejski, Poznań – Widzów: 37 096

Zawodnik meczu:  Andrea Pirlo

 Sędzia główny: Howard Webb (Anglia)
 Asystenci:
 Michael Mullarkey (Irlandia)
 Peter Kirkup (Anglia)
 Techniczny:
 Pavel Královec (Czechy)
 Bramkowi:
 Martin Atkinson (Anglia)
 Mark Clattenburg (Anglia)

Hiszpania – Irlandia 
Czwartek, 14 czerwca 2012
20:45 – PGE Arena, Gdańsk – Widzów: 39 150

Zawodnik meczu:  Fernando Torres

 Sędzia główny: Pedro Proença (Portugalia)
 Asystenci:
 Bertino Miranda (Portugalia)
 Ricardo Santos (Portugalia)
 Techniczny:
 Marcin Borski (Polska)
 Bramkowi:
 Jorge Sousa (Portugalia)
 Duarte Gomes (Portugalia)

Chorwacja – Hiszpania 
Poniedziałek, 18 czerwca 2012
20:45 – PGE Arena, Gdańsk – Widzów: 39 076

Zawodnik meczu:  Andrés Iniesta

 Sędzia główny: Wolfgang Stark (Niemcy)
 Asystenci:
 Jan-Hendrik Salver (Niemcy)
 Mike Pickel (Niemcy)
 Techniczny:
 István Vad (Węgry)
 Bramkowi:
 Florian Meyer (Niemcy)
 Deniz Aytekin (Niemcy)

Włochy – Irlandia 
Poniedziałek, 18 czerwca 2012
20:45 – Stadion Miejski, Poznań – Widzów: 38 794

Zawodnik meczu:  Antonio Cassano

 Sędzia główny: Cüneyt Çakır (Turcja)
 Asystenci:
 Bahattin Duran (Turcja)
 Tarik Ongun (Turcja)
 Techniczny:
 Wiktor Szwetsow (Ukraina)
 Bramkowi:
 Hüseyin Göçek (Turcja)
 Bülent Yıldırım (Turcja)

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012
2012 w Poznaniu